Sevrey kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Sevrey, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Mongoliet 

 Sevrey (distrikt), Ömnögobi, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar